Knud Knudsen kan henvise til flere personer:

 Knud Knudsen (sprogforsker) (1812-1895) – norsk sprogforsker
 Knud Lausten Knudsen (1806-1866) – dansk godsejer og politiker
 Knud Knudsen (fotograf) (1832-1915) – norsk fotograf
 Knud Leonard Knudsen (1879-1954) – norsk gymnast
 Knud Knudsen (håndboldtræner) – dansk håndboldtræner, landsholdstræner for kvinder 1965-68 og for herre i 1970.
 Knud Knudsen (fodboldtræner) – dansk fodboldtræner for Silkeborg IF